Contea di Warren o Warren County o Warren Shire è la denominazione delle seguenti entità amministrative:

Australia 

 Contea di Warren – un LGA del Nuovo Galles del Sud

Stati Uniti 

 Contea di Warren – una contea della Carolina del Nord
 Contea di Warren – una contea della Georgia
 Contea di Warren – una contea dell'Illinois
 Contea di Warren – una contea dell'Indiana
 Contea di Warren – una contea dell'Iowa
 Contea di Warren – una contea del Kentucky
 Contea di Warren – una contea del Mississippi
 Contea di Warren – una contea del Missouri
 Contea di Warren – una contea del New Jersey
 Contea di Warren – una contea di New York
 Contea di Warren – una contea dell'Ohio
 Contea di Warren – una contea della Pennsylvania
 Contea di Warren – una contea del Tennessee
 Contea di Warren – una contea della Virginia